Ива́н Кузьми́ч Кайда́нов (1782—1843) — русский педагог, автор учебников истории, заслуженный профессор истории в Царскосельском лицее, член-корреспондент Императорской академии наук; младший брат врача Якова Кузьмича Кайданова.

Биография 
Происходил из духовного сословия, сын дьячка. Родился  года. Учился в Киево-Могилянской академии, по окончании которой в 1801 году был назначен в учителем в Переяславскую семинарию, но вскоре был переведён в петербургский Педагогический институт. По окончании курса в 1807 году со званием старшего учителя гимназии, он был командирован за границу для дальнейшего усовершенствования в науках. С августа 1808 года учился на философском факультете Гёттингенского университета. По возвращении в 1811 году был произведён в магистры и назначен адъюнктом в Императорский Царскосельский лицей, где в течение первых пяти лет читал лекции по отечественной и всеобщей истории, географии и статистике. В 1816 году он должен был разделить чтение своих лекций с помощником, а с 1826 года от него совсем отошли статистика и география. В 1835—1838 годах преподавал всеобщую и русскую историю в Императорском училище правоведения, имея помощником адъюнкт-профессора С. Д. Каврайского; был членом педагогического совета училища. В 1841 году вышел в отставку в чине действительного статского советника.

В 1810 (1811?) году стал членом петербургской ложи «Петра к истине».

В 1824 году был избран в действительные члены Петербургского общества любителей словесности, наук и художеств, а в 1826 году — член-корреспондентом Академии наук.

Приобрёл известность как автор учебников по истории, которые, до издания сочинений Шульгина, С. Н. Смарагдова и Лоренца, господствовали в российских учебных заведениях.

Был женат на дочери ключаря Софийского собора Царского Села протоиерея Григория Гомзина Марии. Умер  года. Похоронен на Смоленском православном кладбище в Петербурге; могила не сохранилась.

Библиография 
 «Основание всеобщей политической истории. Ч. I. Древняя история» (., 1814);
 «Руководство к познанию всеобщей политической истории» (, 1821), 13 изд.;
 «Краткое начертание всемирной истории» (, 1821), 16 изд.;
 «Начертание истории государства Российского» (, 1829), 4 изд.;
 «Учебная книга всеобщей истории для юношества. Древняя история» (, 1834), 5 изд.;
 «История средних веков» (3 изд.) и «История 3 последних веков до 1831 г.» (2 изд.);
 «Краткое начертание российской истории» (5 изд.);
 «Краткое изложение дипломатии российского двора со времени восшествия на престол дома Романовых» (, 1833).

Некоторые из его учебников были переведены на польский, немецкий, французский и румынский языки.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Кайданов И. К.

Историки Российской империи
Педагоги Российской империи
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Выпускники Киево-Могилянской академии
Выпускники Главного педагогического института (до 1819 года)
Преподаватели Царскосельского лицея
Преподаватели Императорского училища правоведения
Авторы учебников истории
Масоны России
Действительные статские советники
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены